U17-Europamästerskapet i fotboll för damer 2016 spelades i Vitryssland 4–16 maj 2016.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor
 Uefa.com

Referenser

2016
2016 i Vitryssland
Internationella fotbollstävlingar i Belarus
Fotbollsåret 2016